Lubino – wieś w Bułgarii
 Lubino – osada w Polsce